Lancelot  – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Lancillotto
Lancelot  – KnightMare Frame pilotato da Suzaku Kururugi nella serie anime Code Geass: Lelouch of the Rebellion ed opere derivate
Lancelot  – singolo di Valerie Dore del 1986
2041 Lancelot  – asteroide della fascia principale
Claude Lancelot  – religioso, grammatico e pedagogista francese giansenista

Pagine correlate
Lancillotto (disambigua)
Lancellotto